FREESCO (significa 'Free Cisco', isto é 'Cisco' livre) é um sistema operativo Linux open source que substitui roteadores comerciais (tais como os Cisco) que suporta até 10 placas de rede e até 10 modems.

Descrição 
FREESCO é um roteador que corre num disquete: o sistema inteiro corre a partir de um disquete de 1.44 MB. É também possível corrê-lo em memória RAM: neste caso nenhum acesso a disco é necessário após o carregamento inicial do sistema. O FREESCO corre em qualquer computador pessoal (i386 compatível, e superior). Pode ser instalado no disco rígido.

O núcleo é linux 2.0.39 (ou 2.0.40).

A primeira grande versão do FREESCO foi a v0.2.7, originalmente feita por Serguei Storozhevykh, e continuamente melhorado por Lewis 'Lightning' Baughman.

Desde então, o software melhorou substancialmente e vem com vários servidores instalados, com muitos servidores adicionais podendo ser baixados e instalados. A configuração é projetada para ser simples o suficiente para quem tem um mínimo conhecimento de redes, mas também bastante flexível.

A versão corrente é a v0.4.1

Principais funções 

Actualmente o FREESCO permite o seguinte, a partir da instalação de base:

 Ethernet bridging
 Ethernet routing

 Compartilhamento de conexão internet (através de NAT) para:

 conexões de linha discada
 conexões DSL
 leased line connections (ligações alugadas)
 Firewall
 Dial-in server (servidor de 'dial-in's)
 servidores de HTTP e FTP
 servidores de DNS e DHCP
 servidor SSH
 Time server (protocolo de sincronização horária)
 Servidor de impressão

O sistema de configuração é projetado para ser de fácil entendimento e uso sem ser restritivo; o utilitário setup do FREESCO utiliza um sistema de menus e prompts informativos, sem quase nenhuma necessidade de edição manual de ficheiros de configuração. Todas as funções listadas acima podem ser facilmente habilitadas, desabilitadas e configuradas através do o utilitário setup (que é um script sh), e tudo isto cabe numa única disquete.

Desde a versão v0.3.1 o FREESCO suporta um utilitário de gestão de pacotes semelhante ao Debian (pkg -i ...), propiciando a instalação de pacotes de software (os quais são pacotes desenhados para correr no FREESCO). Muitos pacotes são disponibilizados: uns ditos oficiais, e outros não oficiais. Os últimos, quando anunciados (excepto versões alfa e beta), têm uma qualidade out of the box, isto é, funcionam automaticamente. Por exemplo, é possível instalar o servidor HTTP Apache, servidores de email como o Exim, e o "Samba".

O FREESCO pode montar partições que usem FAT/FAT32 e sistemas Linux ext2 (não ext3 obviamente, devido ao linux 2.0.x utilizado), e em conjunção com servidores HTTP/FTP/Samba torna-se num servidor bastante robusto e seguro (a firewall bloqueia por padrão certos servidores).

Os drivers de cartas de rede e modem (ISA e PCI) vêm na instalação de base, sendo que diversos drivers extra são disponibilizados ad-hoc - mas de forma consistente na maior parte dos casos (é o caso dos drivers para placas de rede em portáteis, PCMCIA).

Limitações 

Diversas versões de software Linux mais recente ainda não foram disponibilizadas para o FREESCO nos pacotes respectivos, devido à limitação do Linux 2.0.x utilizado (e também devido à libc utilizada, que é um pouco antiga).
Hardware mais recente, como cartas de rede Gigabit e dispositivos USB, pode não ser utilizável no FREESCO, devido à ausência dos drivers (e do suporte do núcleo) necessários.

No momento actual, FREESCO não suporta balanceamento de carga.

O FREESCO suporta o modo de texto, embora contenha na versão de base um servidor de gestão de configuração HTTP (no porto 82).

Ligações externas 
 Site oficial
 Manual FREESCO
 Fórum de suporte do FREESCO
 A página do projecto na SourceForge.net
 O site de pacotes de software do FREESCO - FREESCOsoft
 FREESCO Wiki pelo Dingetje

Outras ligações
 FREESCO mirror em Portugal
 FREESCO na Ucrânia

Distribuições Linux dos Estados Unidos